Каза́нский (Казанская, Казанское, Казанского) — многозначный термин:

Фамилия 
 Казанские — дворянский род.

 
 Казанский, Анатолий Анатольевич (1899—1991) — советский и югославский военный хирург, организатор медицины.
 Казанский, Андрей Сергеевич (род. 1979) — казахстанский футболист.
 Казанский, Аркадий Николаевич (1919—?) — советский дипломат.
 
 Казанский, Валерий Иванович (1894—1978) — доктор медицинских наук, профессор, хирург.
 Казанский, Василий Иванович (1896—1986) — советский писатель, поэт, переводчик, эксперт-кинолог.
 Казанский, Василий Павлович (в монашестве Вениамин; 1873—1922) — митрополит Петроградский и Гдовский
 
 Казанский, Геннадий Сергеевич (1910—1983) — советский режиссёр.
 Казанский, Георгий Петрович (1913—1990) — советский инженер, государственный деятель, лауреат Сталинской премии.
 Казанский, Денис Олегович (род. 1979) — российский спортивный телекомментатор.
 Казанский, Дионисий Александрович (1883—1938) — советский украинский учёный, химик, профессор. 
 Казанский, Дмитрий Григорьевич (1884 — до 1945) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Казанский, Евгений Сергеевич (1896—1937) — советский военачальник, комдив (1935).
 
 Казанский, Константин Иванович (1858—не ранее 1925) — член III и IV Государственной думы от Олонецкой губернии.
 
 
 Казанский, Порфирий Алексеевич (1885—1938) — русский поэт и журналист, педагог.
 Казанский, Сергей Алексеевич (1879—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Казанский, Юрий Алексеевич (род. 1930) — советский и российский физик.

Персоналии 
 Иоанн Казанский

География

Россия 
 Казанский — посёлок в Уфимском районе Башкортостана.
 Казанский — посёлок в Выгоничском районе Брянской области.
 Казанский — село в Золотухинском районе Курской области.
 Казанский — посёлок в Становлянском районе Липецкой области.
 Казанский — посёлок в Воротынском районе Нижегородской области.
 Казанский — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Казанский — посёлок в Мценском районе Орловской области.

 Казанский вокзал (значения)
 Казанская губерния
 Казанский кремль
 Казанский мост (значения)
 Казанский остров
 Казанский переулок

Религия 
 Благовещенский собор Казанского кремля
 Казанский Богородицкий монастырь
 Казанский Иоанно-Предтеченский монастырь
 Казанская церковь
 Казанская и Татарстанская епархия
 Храм Казанской иконы Божией Матери (Тамбов)

Транспорт 
 Казанский метрополитен
 Казанский трамвай
 Казанский троллейбус
 Плющево (платформа) — железнодорожный остановочный пункт Казанского / Рязанского направления Московской железной дороги в Москве

Образование 
 Казанский (Приволжский) федеральный университет
 Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева
 Казанский национальный исследовательский технологический университет
 Казанский государственный медицинский университет
 Казанский государственный педагогический институт
 Казанский государственный финансово-экономический институт

Промышленность 
 Казанский вертолётный завод
 Казанский пороховой завод

Прочее 
 Кот Казанский — представитель семейства кошачьих, ставший героем исторических преданий и легенд, фольклорных и лубочных сюжетов XVI—XX веков и объектом памятников XXI века.

См. также 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Приказ Казанского Дворца